Михайловская волость

 Ныне существующие
 Михайловская волость (Псковская область) — в Псковской области

 Исторические
 Михайловская волость (Акмолинский уезд) — в Акмолинской области
 Михайловская волость (Петропавловский уезд) — в Акмолинской области
 Михайловская волость (Пинежский уезд) — в Архангельской губернии
 Михайловская волость (Енотаевский уезд) — в Астраханской губернии
 Михайловская волость (Свенцянский уезд) — в Виленской губернии
 Михайловская волость (Люцинский уезд) — в Витебской губернии
 Михайловская волость (Кадниковский уезд) — в Вологодской губернии
 Михайловская волость (Бобровский уезд) — в Воронежской губернии
 Михайловская волость (Богучарский уезд) — в Воронежской губернии
 Михайловская волость (Павловский уезд) — в Воронежской губернии
 Михайловская волость (Белостокский уезд) — в Гродненской губернии
 Михайловская волость (Пружанский уезд) — в Гродненской губернии
 Михайловская волость (Александровский уезд) — в Екатеринославской губернии
 Михайловская волость (Екатеринославский уезд) — в Екатеринославской губернии
 Михайловская волость (Мариупольский уезд) — в Екатеринославской губернии
 Михайловская волость (Павлоградский уезд) — в Екатеринославской губернии
 Михайловская волость (Славяносербский уезд) — в Екатеринославской губернии
 Михайловская волость (Дмитриевский уезд) — в Курской губернии
 Михайловская волость (Ленинский уезд) — в Московской губернии. До 1921 входила в Переславский уезд Владимирской губернии. Упразднена в 1924.
 Михайловская волость (Лукояновский уезд) — в Нижегородской губернии
 Михайловская волость (Оренбургский уезд) — в Оренбургской губернии
 Михайловская волость (Мценский уезд) — в Орловской губернии
 Михайловская волость (Керенский уезд) — в Пензенской губернии
 Михайловская волость (Мокшанский уезд) — в Пензенской губернии
 Михайловская волость (Красноуфимский уезд) — в Пермской губернии
 Михайловская волость (Суйфунский участок) — в Приморской области
 Михайловская волость (Великолукский уезд) — в Псковской губернии
 Михайловская волость (Порховский уезд) — в Псковской губернии
 Михайловская волость (Скопинский уезд) — в Рязанской губернии
 Михайловская волость (Бузулукский уезд) — в Самарской губернии
 Михайловская волость (Новоладожский уезд) — в Санкт-Петербургской губернии
 Михайловская волость (Саратовский уезд) — в Саратовской губернии
 Михайловская волость (Гжатский уезд) — в Смоленской губернии
 Михайловская волость (Мелитопольский уезд) — в Таврической губернии
 Михайловская волость (Моршанский уезд) — в Тамбовской губернии
 Михайловская волость (Весьегонский уезд) — в Тверской губернии
 Михайловская волость (Вышневолоцкий уезд) — в Тверской губернии
 Михайловская волость (Курганский уезд) — в Тобольской губернии
 Михайловская волость (Барнаульский уезд) — в Томской губернии
 Михайловская волость (Бийский уезд) — в Томской губернии
 Михайловская волость (Каинский уезд) — в Томской губернии: Каинский уезд (до 1920), Барабинский уезд (1920—1925)
 Михайловская волость (Богородицкий уезд) — в Тульской губернии
 Михайловская волость (Новосильский уезд) — в Тульской губернии
 Михайловская волость (Изюмский уезд) — в Харьковской губернии
 Михайловская волость (Лебединский уезд) — в Харьковской губернии
 Михайловская волость (Херсонский уезд) — в Херсонской губернии